Кролевецький повіт — назва двох адміністративно-територіальних одиниць у складі Російської імперії із центром у м. Кролевець:
 Кролевецький повіт (1781—1796) — один із одинадцяти повітів Новгород-Сіверського намісництва.
 Кролевецький повіт (1802—1925) — один із п'ятнадцяти повітів Чернігівської губернії.
 Кролевецький повіт — один з чотирьох повітів, що мав входити до складу землі Посем'я.